

Cinema 
 RED (filme) — longa-metragem de comédia de ação estadunidense

Música 
 Red (banda) — banda de rock cristão dos Estados Unidos
 Red (álbum de Espen Lind) — álbum do cantor norueguês Espen Lind
 Red (álbum de King Crimson) — álbum de estúdio da banda inglesa de rock progressivo King Crimson
 Red (álbum de Nanase Aikawa) — álbum da cantora japonesa Nanase Aikawa
 Red (álbum de Taylor Swift) — álbum de estúdio da cantora e compositora de country-pop estadunidense Taylor Swift
 Red (canção de Taylor Swift) — canção gravada pela cantora e compositora estadunidense Taylor Swift
 Red (canção de Hyuna) — canção da cantora sul-coreana Hyuna
 Red (single) — da banda japonesa the GazettE
 Red (álbum de Datarock)
 Red, White & Blues — álbum da banda The Blues Brothers
 Red, White & Crüe — coletânea musical lançada pela banda estadunidense de heavy-metal Mötley Crüe
 Red, White & You — canção do cantor estadunidense Steven Tyler
 Red Blooded Woman — canção da cantora australiana Kylie Minogue
 Red Carpet Massacre — álbum de estúdio da banda britânica Duran Duran
 Red Dirt Girl — álbum da cantora estadunidense Emmylou Harris
 Red Dress — canção do trio pop britânico Sugababes
 Red Flag — álbum do grupo feminino anglo-canadense All Saints

Tecnologia 
 Red Digital Cinema Camera Company — sistema de câmeras digitais
 Red Hat — empresa dos Estados Unidos
 Red Hat Linux — distribuição de Linux criada e mantida pela Red Hat

Outros usos 
 Red, Hot and Blue
 Red Adair — bombeiro de incêndio de poços de petróleo estadunidense
 Red Byron — piloto estadunidense da NASCAR
 Red Bull Ghana — equipe de futebol de Gana
 Red Bull Ring — circuito de corrida localizado na Áustria
 Red Buttons — nome artístico do ator e comediante estadunidense Aaron Chwatt
 Red Dead — série de jogos eletrônicos de ação-aventura no Velho Oeste dos Estados Unidos
 Red Dead Redemption — jogo eletrônico de ação-aventura desenvolvido pela Rockstar San Diego e publicado pela Rockstar Games
 Red Grant — personagem criada por Ian Fleming, do livro e do filme de James Bond Moscou contra 007
 RED Music — gravadora americana da Sony Music, fundida em 2017 com a The Orchard

Desambiguação